Schorre steht für:
 Schorre, Sediment- oder Felsfläche in der Uferzone eines Meeres
 Schorre, eine Wüstung in der Gemeinde Bondorf in der Region Stuttgart
 De Schorre, Naherholungsgebiet in Boom, Belgien

Schorre ist der Name von:
 Charles Schorre (1925–1996), US-amerikanischer Maler
 Winfried Schorre (* 1941), ehemaliger Bundesvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

Siehe auch:
 Schorr (Mondkrater)
 Schore
 Shore